Cadalso ist der Name von
José Cadalso (1741–1782), spanischer Schriftsteller
Ortsnamen
Cadalso (Cáceres), Spanien
Cadalso de los Vidrios, Spanien
Cadalso (Kantabrien), Spanien